Platynowa – album Zbigniewa Wodeckiego wydany przez Fonografikę 12 lipca 2010 roku. Jednym z producentów albumu jest Michał Jurkiewicz. Płyta dotarła do 29. miejsca listy OLiS w Polsce.

Lista utworów 
Źródło:

Przypisy 

Albumy popowe
Albumy Fonografiki
Albumy muzyczne wydane w roku 2010